Мартышка Склейтера () — вид приматов из семейства мартышковых.
Была описана Реджиналдом Пококом в 1904 году и названа в честь Филипа Склейтера. Мартышка Склейтера ранее считалась подвидом рыжеухой мартышки.

Описание 
Шерсть тёмно-серая, на спине зеленоватая. Хвост очень длинный, сверху красноватый, более светлый к концу, однако самый кончик хвоста чёрный. Мордочка коричневато-розовая, кончик носа более светлый. Шерсть на макушке и щеках длинная, включает жёлтые волоски. Шерсть на горле и на ушах светлая.

Это одна из самых маленьких мартышек. Выражен половой диморфизм: средняя масса самок составляет 2,5 кг, средняя масса самцов составляет около 4 кг.

Распространение 
Встречается на юге Нигерии. Вид не следует путать с краснобрюхой мартышкой, которая водится в Нигерии и Бенине.

Поведение 
Дневное животное, проводящее почти всё время на деревьях. В рационе преимущественно фрукты, а также другая растительная пища и мелкие животные.

Статус популяции 
Этот вид практически исчез к концу 1980-х годов. В настоящее время существует несколько изолированных популяций между реками Нигер и Кросс в южной Нигерии.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20081011062636/http://www.cercopan.org/Primates/Guenons/sclaters.htm 

Мартышки
Животные, описанные в 1904 году
Млекопитающие Африки
Склейтер